Double Reward – film western del 1915 prodotto dalla Navajo Films
Double Reward – film western del 1922 diretto da Albert S. Rogell